Евгений Викторович Гончаров (3 августа 1986, Кривянская, Ростовская область, СССР) — российский боец смешанных единоборств, выступающий в тяжёлой весовой категории. Бывший чемпион WFCA и ACA в тяжёлом весе.

Ранние годы

Евгений Гончаров родился 3 августа 1986 года в станице Кривянской Ростовской области. Был неспортивным ребёнком, имея тройку по физкультуре. Однако в 17 лет пошёл на секцию по рукопашному бою. В этом виде спорта стал добиваться успехов. Выиграл свой первый титул - чемпиона ЮФО. В дальнейшем продолжил заниматься единоборствами.

Любительская карьера

Длительное время выступал на любительском уровне. Участвовал в соревнованиях по рукопашному бою, универсальному бою, кикбоксингу, вольной борьбе, боксу и СБЕ ММА, неоднократно становясь в них победителем и призёром.

Карьера в профессиональном MMA

Карьеру профессионального бойца ММА начал в 2013 году на турнире TKFC Black Sea Open Cup 3, раздельным решением судей победив Дениса Езуту. Однако две недели спустя на Black Sea Open Cup 5 проиграл нокаутом Аюбу Хатуеву. В промежутке с 2014 по 2017 годы Гончаров провёл 9 боёв в различных организациях, включая такие известные, как ProFC и M-1, проиграв лишь однажды. Но настоящего успеха добился в WFCA, где дебютировал в сентябре 2017 года на турнире WFCA 42 победой над Игорем Слесарчуком. Выиграв ещё в 2 поединках - против Алексея Стояна и Брендона Кэша, стал претендентом на пояс в тяжёлом весе. На турнире WFCA 50 завоевал титул, жёстко нокаутировав Зелимхана Умиева.

После слияния WFCA с ACB перешёл в обновлённую организацию ACA. В рамках турнира ACA 96 дрался за пояс против Тони Джонсона. Однако случайно попал сопернику пальцем в глаз, из-за чего бой был признан несостоявшимся. В повторном поединке на следующем турнире - ACA 97, Гончаров, несмотря на спорную тактику в 5 раунде, единогласным решением судей одержал победу над американцем, став чемпионом организации в тяжёлом весе. На турнире ACA 104 в главном поединке не смог защитить титул, проиграв Мухумату Вахаеву в 3 раунде сабмишном.

19 октября 2020 года на турнире RCC 9 Гончаров единогласным решением судей одержал победу над Антоном Вязигиным.

В 2021 году боец вновь выступил в ACA. 11 сентября на турнире ACA 128 он нокаутировал Даниэля Омельянчука в третьем раунде.

Примечания 

Бойцы смешанных единоборств России
Чемпионы Absolute Championship Akhmat